Фаут, Филипп — немецкий астроном, сотрудник Аненербе.
 Фаут — небольшой ударный кратер в северо-восточной части Моря Островов на видимой стороне Луны.